Polányi, Polanyi: heeft de volgende betekenissen: 

 John (Charles) Polanyi
 Karl Polanyi
 Michael Polanyi